Joyce henviser til forskellige artikler:

Personer med efternavnet Joyce 

 James Joyce – irsk forfatter og digter.
 William Joyce – amerikansk/ engelsk landsforræder, under 2. verdenskrig, kendt under navnet Lord Haw-Haw.